Ермаш — русская фамилия. Известные носители:

 Ермаш, Андрей Филиппович (род. 1957) — советский кинорежиссёр и сценарист.
 Ермаш, Филипп Тимофеевич (1923—2002) — советский историк, партийный и государственный деятель.